Дорджи Вангмо — бутанское двойное имя. Известные носители:
 Дорджи Вангмо Вангчук — королева, одна из четырёх жён четвёртого короля Бутана Джигме Сингье Вангчук.
 Дорджи Вангмо — бутанский политик, член Национальной ассамблеи Бутана с 31 октября 2018 года.
 См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена